Российский химический журнал (ЖРХО им. Д. И. Менделеева) — научный журнал, издаваемый Российским химическим обществом имени Д. И. Менделеева.

Основан в 1956 году под названием «Журнал Всесоюзного химического общества им. Д. И. Менделеева». После роспуска Всесоюзного химического общества в 1993 году переименован в «Российский химический журнал».

В журнале публикуются в основном аналитические обзорные работы, посвящённые проблемам химической науки, технологии и образования, но также оригинальные статьи и краткие сообщения. Все номера журнала являются тематическими, и посвящены определённой области науки или технологии. Главный редактор —  член-корреспондент РАН О.И. Койфман.

«Российский химический журнал» выходит только на русском языке; на английском языке статьи журнала публикуются в англоязычной версии «Журнала общей химии» — Russian Journal of General Chemistry.

Часть номеров журнала свободно доступна на сайте ChemNet.ru (химический факультет МГУ). Номера с 2006 по 2011 год представлены в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru. Импакт-фактор РИНЦ 2009 года — 0.932. «Российский химический журнал» включён в список журналов ВАК, индексируется и реферируется Chemical Abstracts, Chemistry Citation Index, Current Chemical Reactions, Index Chemicus, The ISI Alerting Services, Reaction Citation Index, Science Citation Index, Science Citation Index Expanded, SCOPUS.

Примечания 

Химические журналы
Журналы ВАК Минобрнауки России